KLD est un sigle qui peut désigner :
 Kongres Liberalno-Demokratyczny (en français, Congrès libéral-démocrate), un parti politique polonais libéral fondé en 1990 et dissous en 1994.

kld est un code qui peut désigner :
 kamilaroi, une langue de la famille pama-nyungan, que l'on trouve principalement dans le sud-est de l'Australie, selon les codes de langue ISO 639-3	et IETF.

Code de langue